Delatte ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Delatte (1886–1964), belgischer Klassischer Philologe
 Rémi Delatte (* 1956), französischer Politiker
 Tracy Delatte (* 1956), US-amerikanischer Tennisspieler